Småfolk kan avse:

 Småfolk –  små, ofta människoliknande väsen i sagor och folktro